

Вальга, Вальґа — муніципалітет у складі автономної спільноти Галісія, у провінції Понтеведра

Вальґа — село в гміні Пиздри Вжесінського повіту Великопольського воєводства